De Volksvergadering van Autonome Provincie Vojvodina (Servisch: Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine; Hongaars: Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza; Roemeens: Adunarea Provinciei Autonome Voivodina; Kroatisch: Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine; Roetheens: Скупштина Автономней Покраїни Войводини; Slowaaks: Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny) is de benaming van het eenkamerparlement van de Servische Autonome Provincie Vojvodina.

De Volksvergadering telt 120 leden die worden gekozen voor een periode van vier jaar. De meest recente verkiezingen vonden plaats op 21 juni 2020. De verkiezingen werden gewonnen door de coalitie "Voor Onze Kinderen" aangevoerd door de Servische Progressieve Partij (SNS).

István Pásztor (VMSZ) is de voorzitter van de Volksvergadering.

Samenstelling

Zie ook
Provinciale verkiezingen in Vojvodina 2016
Provinciale verkiezingen in Vojvodina 2020

Verwijzingen

Wetgevende macht
Politiek in Servië
Vojvodina